Ženská dvouhra Abierto Akron Zapopan 2022 probíhala v druhé polovině února 2022. Do singlové soutěže guadalajarského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Španělka Sara Sorribesová Tormová, kterou v čtvrtfinále porazila Češka Marie Bouzkové, čímž španělské hráčce oplatila porážku ze semifinálové fáze předcházejícího ročníku.

Debut v hlavní soutěži na okruhu WTA zaznamenala teprve 14letá Češka Brenda Fruhvirtová, která do turnaje postoupila po zvládnuté dvoukolové kvalifikaci. Stala se tak nejmladší hráčkou v hlavní soutěži této úrovně tenisu od roku 2009, kdy tehdy také 14letá Madison Keysová odehrála turnaj v Ponte Vedra Beach. V prvním kole ji porazila Sloane Stephensová.

Vítězkou se stala americká turnajová šestka Sloane Stephensová, jež ve finále zdolala nenasazenou Češku Marii Bouzkovou po třísetovém průběhu 7–5, 1–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové vítězství, které představovalo její sedmý titul na okruhu WTA Tour, ale první po téměř čtyřech letech, když naposledy předtím triumfovala na Miami Open 2018. Bouzková prohrála i třetí kariérní finále.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Abierto Zapopan
WTA Tour 2022